Per movimento insurrezionale si intende il processo di aggregazione ed organizzazione di una parte della popolazione civile che, spontaneamente, o a seguito di influenza da parte di uno stato straniero, si oppone con mezzi il più delle volte violenti al regime al potere, allo scopo di rovesciarlo e di sostituirsi ad esso alla guida di uno Stato.

Gli insorti, in quanto tali, non sono certo soggetti di diritto internazionale, ma solo dei sudditi ribelli nei confronti dei quali il Governo legittimo può prendere provvedimenti che considera più opportuni (salvo nel caso che si tratti di movimenti di liberazione nazionale); ma se essi riescono a costituire, già nel corso della guerra civile, un'organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte di territorio, allora si è di fronte ad una forma sia pure embrionale di Stato alla quale la personalità non può negarsi; ciò indipendentemente dal fatto che tale personalità sia destinata ad estinguersi qualora, alla fine, l'insurrezione non abbia successo.
La rilevanza dal punto di vista internazionale di questi movimenti è associata al principio di effettività.

Movimenti politici
Soggetti del diritto internazionale